Verel est un nom propre qui peut faire référence à :
 Verel-de-Montbel, commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Verel-Pragondran, commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.